Чи́рський

 Чирський Володимир Антонович (1889, Кам'янець-Подільський — 1920) — учасник білого руху, розстріляний більшовиками.
 Чирський Микола Антонович (1902, Кам'янець-Подільський — 1942, Кам'янець-Подільський) — український поет, драматург.
 Чирський Олександр Антонович (1896, Кам'янець-Подільський — після 1928) — український військовий, інженер. Хорунжий 2-ї кулеметної бригади Кулеметної дивізії Армії УНР.
 Чирський Роман Антонович (1891, Кам'янець-Подільський — 1938) — голова Правління спортивного товариства «Динамо» НКВС Української РСР.